O Tratado de Londres de 1861 foi o tratado firmado entre Espanha, França e Inglaterra que forçou o governo do México a pagar as dívidas, terminando assim a segunda intervenção francesa no México.

Tratados da Espanha
Tratados da França
Tratados do Reino Unido
Tratados do México
1861 na Europa